Golden Valley County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Golden Valley County (Montana)
 Golden Valley County (North Dakota)